Lagunilla, municipi de la província de Salamanca.
 Lagunilla de la Vega, localitat de la província de Palència.
 Lagunilla del Jubera, municipi de La Rioja.